Der Schulkreis Limmattal ist einer von sieben Schulkreisen der Stadt Zürich und umfasst den nördlichen Teil des Kreises 3 mit dem Grossteil des Quartiers Sihlfeld, den Kreis 4 (Aussersihl) und den Kreis 5 (Industriequartier).

Eine Schuleinheit setzt sich zusammen aus einem Schulhaus, den zugeordneten Kindergärten und Horten und wird von einer Schulleitung geführt.

Weblinks 

 Stadt Zürich: Schulkreis Limmattal
 Kunst- und Sportschule, Zürich

Einzelnachweise 
 Schulhäuser Bestandesverzeichnis
 Schule suchen nach Schulkreis

Limmattal
Liste (Schulen)